Boafo ist der Familienname der folgenden Personen:

 Amoako Boafo (* 1984), ghanaischer Maler
 Sampson Boafo, ghanaische Politiker und Staatsminister
 Nicholas Yaw Boafo Adade (1927–2013), ghanaische Politiker und Staatsanwalt